485 км, 485-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 485 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии	Барнаул — ЛОКОТЬ-ЭКСПОРТ(РУБЦОВСК-РОСС), Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 843610
 485 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии	Новокузнецк-Восточный — Таштагол, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 865515 . Расположен за станцией Учулен в посёлке Темиртау